El Torneig de Sant Petersburg 2009, també conegut com St. Petersburg Open 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 15a edició del torneig es va celebrar entre el 25 d'octubre i l'1 de novembre del 2009 al Petersburg Sports and Concert Complex de Sant Petersburg, Rússia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
ATP World Tour 2009